De Hoogstraat is een straat in het binnenstadskwadrant Klein Italië in de Nederlandse stad Venlo.

Locatie 
De straat loopt van de Vleesstraat in westelijke richting naar de Kwartelenmarkt. Aan de westzijde loopt in noordelijke richting tevens de Gildestraat, die in verbinding staat met de Heilige Geeststraat.

Geschiedenis 
Waarschijnlijk is de straat aangelegd in de 14e of 15e eeuw, nadat het gemeentebestuur had besloten dat er een verbinding moest komen tussen de Vleesstraat en de Jodenstraat, waarop de straat destijds uitkwam. Beide straten waren relatief lang zonder een directe onderlinge verbinding.

Herkomst van de naam 
De naam van de straat komt eenvoudigweg van het gegeven, dat zij op een hoger gelegen deel van het kwadrant lag.

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo